Под названием Ford Model A Форд выпускал два автомобиля. Один с 1903 по 1904, а второй с 1927 по 1931 года.
 Ford Model A (1903)
 Ford Model A (1927)